Босния и Герцеговина участвует в конкурсе песни «Евровидение» с 1993 года. Из-за низкого среднего балла по итогам прошлых лет страна была вынуждена пропустить конкурсы 1998 и 2000 годов. На протяжении периода 1961—1991 годов Босния и Герцеговина участвовала в конкурсе в составе Югославии.

Лучшим результатом стало выступление группы Hari Mata Hari, занявшей 3 место в 2006 году, с песней Lejla, а наименее успешным — выступление квартета Дина, Далала Мидхат-Талакича, Аны Руцнер и Джалы в 2016 году (не вышли в финал). За всю свою историю Босния и Герцеговина получила суммарно 2084 балла.

Босния пропустила конкурсы 1998 и 2000 годов из-за невысокого среднего балла, а также конкурсы 2013—2015 и 2017—2023 годов в связи с финансовыми проблемами.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Евровидения»